SGH-i400 — трьохдіапазонний GSM-смартфон компанії Samsung Electronics в корпусі «слайдер», оснований на операційній системі Symbian 9.2 і платформі Series 60. Апарат з'явився на ринку в 2007 році.

Посилання 
 Опис Samsung SGH-i400 на сайті виробника

i
Смартфони
Мобільні телефони, представлені в 2007 році